Puchar Świata w skokach narciarskich 1996/1997 – 18. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1996/97
1996 w sportach zimowych
1997 w sportach zimowych